Osoby:
 Jonathan Printzlau – duński tenisista
 Leif Printzlau – duński piłkarz

Zobacz też:
 Prenzlau